Аленте́жу (, , «Затажжя») — португальська власна назва.

 Алентежу — історична провінція Португалії
 Алентежу (регіон)
 Берегове Алентежу — субрегіон
 Верхнє Алентежу — історична провінція Португалії
 Верхнє Алентежу (субрегіон)
 Нижнє Алентежу — історична провінція Португалії
 Нижнє Алентежу (субрегіон)
 Центральне Алентежу — субрегіон
 Фару-ду-Алентежу — парафія
 Феррейра-ду-Алентежу — муніципалітет
 Феррейра-ду-Алентежу (парафія)

Примітки